Суперкубок Белоруссии по футболу 2017 — 8-й розыгрыш Суперкубка Белоруссии, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Высшей лиги чемпионата Белоруссии и обладатели Кубка Белоруссии предыдущего сезона. Матч состоялся 11 марта 2017 года и в нём встретились чемпион Белоруссии 2016 борисовский БАТЭ и обладатель Кубка Белоруссии 2015/2016 жодинское Торпедо-БелАЗ. Одержав победу со счётом 3:1, борисовчане в седьмой раз стали обладателями трофея.

Отчёт о матче

Составы

Статистика матча

См. также 
 Чемпионат Белоруссии 2016
 Кубок Белоруссии 2015/2016

Примечания

Ссылки 
 Есть такая традиция

2017
Футбольные соревнования в Минске
События 11 марта
Март 2017 года
Спорт в Белоруссии в 2017 году
Европейские национальные футбольные Суперкубки в сезоне 2017
Матчи ФК БАТЭ
ФК «Торпедо-БелАЗ»